Newcastle eller New Castle kan syfta på:

Newcastle Port Corporation – ett företag som ägs av Government of New South Wales
Hertig av Newcastle – brittisk adelstitel
Thomas Pelham-Holles, 1:e hertig av Newcastle (1693–1768), dess mest kände bärare

Geografi

Australien 

 City of Newcastle, New South Wales, region, 
 Newcastle, New South Wales, ort,

Irland 

 Newcastle, Dublin, 
 Newcastle, Wicklow, 
 Newcastle West (ort), Munster, County Limerick, 
 Newcastle, Munster,

Kanada 
Newcastle Ridge – en bergskedja på Vanvouver Island, British Columbia

Saint Kitts och Nevis 
 Newcastle, Saint Kitts och Nevis, Saint James Windward,

Storbritannien 

 Newcastle upon Tyne, grevskapshuvudort, England, 
 Newcastle, Monmouthshire, borgruin i Wales, 
 Newcastle, Nordirland, Down District, 
 Newcastle West – ort i County Limerick
 Newcastle Emlyn (community), distrikt, Wales, Carmarthenshire, 
 Newcastle Emlyn (ort), Wales, County of Ceredigion, 
Newcastle-under-Lyme District
 Newcastle-under-Lyme
Newcastle Castle, Bridgend, medeltida borgeuin i Wales
Newcastle upon Tyne (storstadsdistrikt), storstadsdistrikt i Tyne and Wear, England

Sydafrika 

 Newcastle, Sydafrika, distriktshuvudort i Sydafrika, KwaZulu-Natal, Amajuba District Municipality,

USA 

 Newcastle, Oklahoma, McClain County, 
 Newcastle, Texas, ort, Young County, 
 Newcastle, Maine, Lincoln County, 
 Newcastle, Nebraska, Dixon County, 
 Newcastle, Kalifornien, ort, Placer County, 
 Newcastle, Utah, Iron County, 
 Newcastle, Washington, King County, 
 Newcastle, Wyoming, Weston County, 
 New Castle, New York – ort i Westchester County
 New Castle, Pennsylvania – ort i Lawrence County
 Newcastle, Texas – ort i Young County
 New Castle, Virginia – ort i Craig County
 New Castle, New Hampshire – ort i Rockingham County
 New Castle, Kentucky – ort i Henry County
 New Castle, Delaware – ort i New Castle County
 New Castle, Indiana – ort i Henry County

Se även
New Castle County, Delaware – county i Delaware

Sport 
Newcastle Corinthians League – en fotbollsliga baserad runt Newcastle-upon-Tyne
Newcastle Falcons – en engelsk rugbyklubb i Newcastle upon Tyne
Newcastle United – ett engelskt fotbollslag i Premier League
Newcastle United Jets FC – ett australiensiskt fotbollslag i A-League

Utbildning 
Newcastle University – ett engelskt universitet beläget i Newcastle upon Tyne
 University of Newcastle, Nya Sydwales, Australien

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar